Го́рдон Маккуи́н (; родился 26 июня 1952 года в Килуиннинге, Шотландия) — шотландский футболист, центральный защитник. Наиболее известен по своим выступлениям за английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Лидс Юнайтед».

Биография 
Изначально, Маккуин был вратарём, но ещё школьником сменил позицию на защитника. В возрасте 18 лет, Гордон был подписан клубом «Сент-Миррен». Вскоре, Маккуин узнал об интересе различных клубов к его персоне, среди них был «Лидс Юнайтед», предложивший в 1972 году 30 000 фунтов стерлингов. Клуб рассчитывал, что Гордон заменит в долгосрочной перспективе стареющего Джека Чарльтона. Чарльтон отыграл сезон 1972/73, и в конце чемпионата, решил завершить карьеру. В свой первый сезон Маккуин сыграл шесть игр, но пропустил финал кубка Англии 1973 года. На протяжении сезона главный тренер Дон Реви предпочитал более опытного Пола Мэдли.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте news.sportbox.ru
 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Сент-Миррен»
Игроки ФК «Сейко»
Тренеры ФК «Эйрдрионианс»
Члены Зала славы шотландского футбола